Нейгебауэр (вариант: Нойгебауэр, от ) — немецкая фамилия. Известные носители:

 Нейгебауэр, Людвиг Адольф (1821—1890) — польский и русский гинеколог, профессор.
 Нейгебауэр, Марсия (1932—) — американский геофизик.
 Нейгебауэр, Мартин (1670—1758) — воспитатель царевича Алексея, сына Петра I.
 Нейгебауэр, Отто (1899—1990) — австрийский, позже американский математик и историк науки.
 Нейгебауэр, Соломон (; ; ум. 1615?) — прусский историк, писавший на латыни о Московии.
 Нейгебауэр, Юрий Николаевич (род. 1941) — российский инженер, конструктор танковых вооружений.